

Patronyme
 Abhishek Bachchan, (1976- ), est un acteur, producteur de Bollywood.
 Amitabh Bachchan, (1942- ), est un acteur de cinéma indien de Bollywood.
 Jaya Bachchan, (1948- ), est une actrice indienne de Bollywood. 
 Aishwarya Rai Bachchan, (1973- ), est une actrice et un ex-mannequin international indien.

Homonymie
Homonymie de patronyme